HUŽ - kratica za "hrvatska udruga žena", npr. HUŽ Petrijevci.

Kratice